

Patronyme 

 August Willemsen (1936-2007), essayiste et traducteur néerlandais.
 Catalijn Willemsen (1968-), actrice néerlandaise.
 Elfje Willemsen (1985-), bobeuse belge et ancienne javelotiste belge.
 Roger Willemsen (1955-2016), écrivain, journaliste et animateur de télévision allemand.

Voir aussi 
 Abraham Willemsens, peintre actif à Anvers entre 1627 et sa mort en 1672.